Тайм:

 Тайм ( — время) — половина основного времени матча в ряде игровых командных видов спорта.
 Овертайм — дополнительное время, назначаемое для определения победителя.
 Прайм-тайм — наиболее активное время телесмотрения/радиослушания.
 Тайм-код, или адресно-временной код — индекс видеокадра, прописываемый для точного позиционирования этого видеокадра.
 «Третий тайм» — военная драма Евгения Карелова (СССР, 1962).
 «Таймкод» — экспериментальный фильм Майка Фиггиса (США, 2000).
 МФК «Тайм» — украинский мини-футбольный клуб.
 «Локомотив-Тайм» — название футбольного клуба «Локомотив» из Минеральных Вод в 1998—2001 годах.

См. также 
 Time (значения)
 Тайм-аут (значения)